Avesta har flere betydninger:

 Avesta – de gamle perser og mederes hellige samling af skrifter i trosretningen zarathustrianisme
 Avesta (by) – hovedbyen i Avesta kommune i Dalarnas län i Sverige
 Avesta kommun – kommune i Dalarnas län, Sverige